Вествуд има више значења:
 Вествуд (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Вествуд (округ Бојд, Кентаки), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Кентаки
 Вествуд (Мичиген), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Вествуд (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Вествуд (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Вествуд (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Вествуд (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Вествуд (округ Џеферсон, Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Вествуд (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури